Nowacka ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Nowacka (* 1975), polnische Politikerin und Feministin
 Ewa Nowacka (1934–2011), polnische Schriftstellerin
 Halina Nowacka-Durnaś (1909–2005), polnische Pianistin und Pädagogin
 Izabela Jaruga-Nowacka (1950–2010), polnische Politikerin und Abgeordnete des Sejm
 Oktawia Nowacka (* 1991), polnische Pentathletin